Der Tischtennis-World Cup 2020 fand für die Männer in seiner 41. Austragung vom 13. bis 15. November 2020 und für die Frauen in seiner 24. Austragung vom 8. bis 10. November 2020 im chinesischen Weihai statt.

Modus 
An jedem Wettbewerb nahmen 21 Sportler teil. Die acht in der Weltrangliste bestplatzierten Teilnehmer waren automatisch für die im K.-o.-System ausgetragene Hauptrunde qualifiziert, die übrigen dreizehn Teilnehmer wurden auf vier Gruppen mit jeweils drei bzw. in einem Fall vier Sportlern aufgeteilt, von denen sich jeweils zwei für die Hauptrunde qualifizierten. Die Halbfinal-Verlierer trugen ein Spiel um Platz 3 aus. Jedes Spiel wurde im Best-of-Seven-Modus ausgespielt und bestand somit aus vier bis sieben Sätzen.

Qualifikation 
Der amtierende Weltmeister war automatisch qualifiziert. Die Qualifikation sollte ansonsten über den Asian Cup, den Europe Top 16 Cup, den African Cup, den Oceania Cup und den Panam Cup erfolgen, die wegen der COVID-19-Pandemie aber teilweise ausgefallen waren. Die drei erstplatzierten Spieler des Europe Cups, die zwei Erstplatzierten des Panam Cups sowie die Erstplatzierten des Africa Cups waren automatisch qualifiziert. Die Teilnehmer auf den übrigen Plätzen wurden bestimmt, indem die (ggf. in den jeweiligen Kontinental-Cups) bestplatzierten noch nicht qualifizierten Spieler miteinander verglichen wurden, wobei der Spieler mit der besten Weltranglistenposition den nächsten Platz einnahm. Auf diese Weise wurden weitere Startplätze vergeben, der Gastgeberverband hätte einen weiteren Platz erhalten, falls sich noch keiner seiner Spieler qualifiziert hätte, zusätzlich vergab die ITTF eine Wildcard. Pro Verband konnten maximal zwei Spieler und zwei Spielerinnen teilnehmen.

Übrige Plätze Männer

Übrige Plätze Frauen

Teilnehmer 
Die erste Spalte gibt die Abschlussplatzierung an, die Spalten „WRL“ die für die Setzung relevante Weltranglistenposition vom April (gelb markiert die direkt für die Hauptrunde gesetzten 8 Spieler und 8 Spielerinnen).

Männer

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde

Frauen

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde

Weblinks 
 World Cup 2020 der Männer auf ittf.com (abgerufen am 11. Oktober 2020)
 World Cup 2020 der Frauen auf ittf.com (abgerufen am 11. Oktober 2020)

Einzelnachweise 

2020
Tischtennisveranstaltung 2020
Tischtenniswettbewerb in der Volksrepublik China
Sport (Shandong)
Weihai